Can Bosc (Bigues)
 Can Bosc (Campllong)
 Can Bosc (Dosrius), masia al Parc Natural del Montnegre i el Corredor
 Can Bosc (la Vall de Bianya), masia de la Vall de Bianya a la comarca de la Garrotxa
 Can Bosc (Mieres), masia de Mieres a la comarca de la Garrotxa
 Can Bosc (Navès), masia de Navès a la comarca del Solsonès
 Turó de Can Bosc, muntanya del municipi de Navès a la comarca del Solsonès
 Can Bosc (Vilanova del Vallès), entitat de població de Vilanova del Vallès